Шарль Сансо́н (1635—1707) — основатель династии Сансонов, палачей итальянского происхождения.

Его предки были дворянами и участвовали в крестовых походах. Сам он, по всей видимости, из-за финансовых трудностей, женился на дочери руанского палача. По обычаям того времени должность палача в обязательном порядке передавалась сыну, либо, при его отсутствии, зятю палача. Таким образом Шарль Сансон унаследовал титул палача.

Когда в первый раз его тесть взял с собой на казнь, он упал в обморок. Однако вскоре настолько освоился, что стал одним из лучших в своем деле. После смерти жены принял приглашение занять должность палача Парижа.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1635 году
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Персоналии:Франция
Палачи